Il Castel del Monte Aglianico rosso è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Barletta-Andria-Trani  e di Bari.

Caratteristiche organolettiche 
colore: dal rosso rubino al granato
odore: delicato, caratteristico
sapore: vinoso, asciutto, pieno, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Bari  (1991/92)  139,0  
Bari  (1992/93)  136,0  
Bari  (1993/94)  137,0

Vini DOC della provincia di Barletta Andria Trani
Vini DOC della città metropolitana di Bari
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aglianico